— японське прізвище. Означає буквально «під гліцинією», найбільш поширене на заході Японії та на островах Рюкю, походження пов'язують з родом Фудзівара.

Відомі носії 
 Фудзімото Дзюнго — японський футболіст.
 Фудзімото Мікі — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи Morning Musume.
 Фудзімото Мотоко (1980) — японська софтболістка.
 Фудзімото Каня — японський футболіст.

Посилання